Sulisław ist der Name folgender Orte in Polen:
 Sulisław (Raszków) in der Woiwodschaft Großpolen
 Sulisław (Grodków) in der Woiwodschaft Oppeln
 Sulisław (Dębno) in der Woiwodschaft Westpommern
 Sulisław (Dobra) in der Woiwodschaft Westpommern